Gunnar Johansson (Uppsala, 1933), pilot de motocròs suec.
 Gunnar Johansson (1924–2003), futbolista suec.